

Codici 
 KGP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kogalym, Oblast' di Tjumen', (Russia)
 kgp – codice ISO 639-3 della lingua kaingáng

Altro 
 kgp – simbolo del chilogrammo peso